Michael Dinner ist der Name folgender Personen:

* Michael Dinner (Regisseur) (* um 1955), amerikanischer Regisseur und Produzent 
 Michael Dinner (Musiker) (* 1974), Schweizer Panflötist, Panflötenbauer und Musikverleger